Fernando Pérez puede referirse a:

 Fernando Pérez de Traba (siglo XII), aristócrata español;
 Fernando Pérez Ponce de León (m. 1355). Maestre de la Orden de Alcántara y tataranieto del rey Alfonso IX de León.
 Fernando Pérez de Camino (1859-1901), pintor español;
 Fernando Pérez Ollo (1939-2011), periodista español;
 Fernando Pérez-Correa (1942-), politólogo mexicano;
 Fernando Pérez Valdés (1944-), cineasta cubano;
 Fernando Pérez Oyarzún (1950), arquitecto, académico e investigador chileno.
 Fernando Pérez (1962-), pianista argentino.
 Fernando Pérez, programador creador del shell interactivo Ipython.